Клубный чемпионат Южной Америки по футболу 1948 года (, ) — международный турнир по футболу, прошедший в столице Чили Сантьяго в 1948 году, в котором приняли участие клубные чемпионы большинства стран Южной Америки. Единственными минусами можно признать отсутствие чемпионов Колумбии и Парагвая, зато чемпионы самых сильных стран — Аргентины, Уругвая и чемпионы бразильского штата Рио-де-Жанейро приняли участие в турнире.

Победу в этом однокруговом турнире одержал бразильский клуб «Васко да Гама». Этот турнир признаётся КОНМЕБОЛ как неофициальный прародитель Кубка Либертадорес. Более того, в 1997 году клубу «Васко да Гама» было позволено участвовать в розыгрыше Суперкубка Либертадорес, в котором выступали исключительно бывшие победители Кубка Либертадорес. При этом собственно сам турнир под названием «Кубок Либертадорес» «Васко» выиграл только год спустя, в 1998. Соответственно, данный турнир, Клубный чемпионат Южной Америки 1948, полностью приравнивается к Кубку Либертадорес.

Клубный чемпионат Южной Америки 1948 года повлиял на рождение главного европейского клубного турнира. На этом чемпионате присутствовал французский журналист Жак Ферран, который поведал о нём читателям издания L'Equipe. Затем идея проводить аналогичный турнир по выявлению сильнейшего клуба в Европе дошла до руководства УЕФА и 5 марта 1955 года стартовал первый в истории розыгрыш Кубка Европейских Чемпионов (КЕЧ, ныне Лига Чемпионов УЕФА), которая годом спустя увенчалась победой мадридского «Реала».

Участники 
  Коло-Коло (Сантьяго) — хозяева и чемпионы Чили 1947 года.
   Эмелек (Гуаякиль) — чемпионы Лиги Гуаякиля 1946, по специальному приглашению.
   Литораль (Ла-Пас) — чемпионы Лиги Ла-Паса 1947 года.
  Депортиво Мунисипаль (Лима) — вице-чемпионы Перу 1947.
  Насьональ (Монтевидео) — чемпионы Уругвая 1947.
  Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) — чемпионы Аргентины 1947.
   Васко да Гама (Рио-де-Жанейро) — чемпионы штата Рио-де-Жанейро 1947.

Результаты

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
  Атилио Гарсия (Насьональ) — 6
  Роберто Капарелли (Литораль) — 6
  Альфредо Ди Стефано (Ривер Плейт) — 5
  Леле (Васко да Гама) — 4
  Максимо Москера (Депортиво Мунисипаль) — 4

Чемпионский состав «Васко да Гама» 

Вратари
Моасир Барбоза (6 матчей; пропустил 3 гола), Фаусто Баркетта (1; пропустил 0);
Защитники
Вилсон (5), Аугусто да Коста (4 игры), Рамон Рафаньелли (5);
Полузащитники
Эли (6), Данило Алвин (6 игр; забил 1 гол), Жорже (6), Моасир (0), Манека (6; 1);
Нападающие
Джалма (6), Нестор (2), Адемир (1; 1), Димас да Силва (4), Леле (5; 3), Албино Фриаса (6; 4), Измаэл Каэтано (6; 2), Шико (6).
Тренер
Флавио Коста

Примечания

Ссылки 
 rsssf.com 
 Título sul-americano completa 60 anos 

Футбол в Южной Америке в 1948 году
Кубок Либертадорес
Февраль 1948 года
Март 1948 года
Международные спортивные соревнования в Сантьяго
1948 год в Чили
Международные соревнования по футболу в Чили
Чемпионаты Южной Америки в Чили